Paroy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Paroy (Doubs) im Département Doubs
Paroy (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

mit Namenszusatz:
Paroy-sur-Saulx im Département Haute-Marne
Paroy-sur-Tholon im Département Yonne

Siehe auch: Parroy